Яхчал Ковсара — это исторический яхчал, созданный во время династии Каджаров и расположенный в Бидохте, провинция Хорасан-Резави в Иране.

Яхчал Ковсара был зарегистрирован как одно из национальных произведений Ирана 5 декабря 1980 года под регистрационным номером 4501.

Это сооружение находится примерно в 4 километрах к северо-востоку от Бидохта, в окрестностях заброшенного села Ковсар, среди сельскохозяйственных угодий. В целом яхчал Ковсара имеет три части, восточную и западную стены с особой атмосферой и место сбора собранного льда. Стена этого ледника сделана из глины и пластов, а за ней была атмосфера, которая скапливалась внутри него и превращалась в лёд холодными зимними ночами. После этого лёд, который в основном был слоистым, переносился в яму или на ледохранилище. Для отделения слоёв льда друг от друга использовались соломенные мешки. Покрытие ледяной шапки на яхчале Ковсара таково, что изначально основание конуса больше в диаметре и по мере приближения к концу конуса становится меньше от круга, пока не ведёт к вершине. На краю части стены было место для льда.

См. также 
 Яхчал

Примечания 

Подземные сооружения
Технология охлаждения
Архитектура Ирана